Argence est à la fois :

Patronyme  
 un patronyme porté notamment par Désiré Argence (1812-1889), homme politique français.

Toponyme 
 un territoire situé entre Beaucaire et Saint-Gilles remis par l’archevêque d’Arles Raimon de Montredon en fief à Alphonse Jourdain, comte de Toulouse en 1143.

Hydronyme 
 l'Argence, un ruisseau français, affluent de la Charente
 l'Argence (ou Argence vive), une rivière française, affluent de la Truyère
 l'Argence Morte est une rivière française, affluent de l'Argence vive.